Stoffelmühle ist der Ortsname von

 Stoffelmühle (Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Stoffelmühle (Huisheim), Ortsteil der Gemeinde Huisheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Stoffelmühle (Pfronten), Ortsteil der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
Siehe auch:
 Stoffelsmühle